Натуральне число 1791
 1791 рік до нашої ери
 1791 рік нашої ери